Ant Knolls bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ant Knolls (Garfield County, Utah)
 Ant Knolls (Wasatch County, Utah)